Giuseppe Bonini, atleta italiano
Giuseppe Bonini, calciatore italiano